Palazzo Ciancio (Adrano)
Palazzo Ciancio (Paternò)